El término Luis de Velasco alude, en la presente enciclopedia:

a Luis de Velasco, obispo de León (1482) y obispo de Córdoba (1484);
a Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, marqués de Salinas, virrey de Navarra (1547–1549) y de virrey de Nueva España (1550–1564);
a Luis de Velasco y Castilla, marqués de Salinas, virrey de Nueva España (1590-1595; 1607-1611) y del Perú (1596-1604), hijo del anterior;
a Luis de Velasco, pintor activo en Toledo en la segunda mitad del siglo XVI;
a Luis de Velasco, director de vídeos musicales de los años 1990 en México;
a Luis Vicente de Velasco, marino y comandante de la Armada Real Española (1711-1762), y
a Luis de Velasco Rami, economista y político español.